V4 (raket)
V-motor
een deel van de visuele cortex